Deviation (lat.: deviare: „(vom Weg) abweichen“ zu via: „Weg“) steht für:

 Deviation (Navigation), Fehler des Magnetkompasses durch Störfelder am Fahrzeug
 Deviation (Seerecht), die Abweichung vom vertraglich festgelegten Reiseverlauf
 Deviation (Stereografie), die Auswirkung des optischen Effekts der Parallaxe
 Deviation (Turbomaschine), die Minderumlenkung der Strömung an der Austrittskante eines Schaufelprofils in einer Turbomaschine
 Penisdeviation, Penisverkrümmung
 Deviation (Medizin), Abweichung aus der normalen Richtung, häufig bei Brüchen und/oder Extremitäten
 Déviation conjuguée, pathologische Blickwendung der Augen bei Hirnerkrankungen
 Deviation (Funkfernsteuerung), Open Source Software für Walkera Devention Sender

Siehe auch:

 Deviator
 Spannungsdeviator
 Devianz
 Mittlere absolute Abweichung vom arithmetischen Mittel (englisch mean deviation, MD), Statistik